El término Judá puede hacer referencia a:

 El reino de Judá.
 El patriarca Judá.
 La tribu de Judá.
 El nombre Judá.